Кирфи может означать:

 Кирфи — чадский язык.
 Кирфи (гора) — гора в Греции.